Linnartz ist der Familienname folgender Personen:

 Kaspar Linnartz (1878–1955), deutscher Lehrer und Namenforscher
 Kerstin Linnartz (* 1976), deutsche Moderatorin und Schauspielerin